

Lokalizacje

Austria 
 Karlstein an der Thaya – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya

Niemcy 
 Karlstein – dzielnica Bad Reichenhall
 Karlstein am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Radostów